Evelyn Dearman e Nancy Lyle hanno battuto in finale Louie Bickerton e Nell Hopman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Thelma Coyne /  Dorothy Round (semifinali)
 Evelyn Dearman /  Nancy Lyle (Campionesse)

 Mall Molesworth /  Emily Westacott (semifinali)
 Louie Bickerton /  Nell Hopman (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1935